Cisayong (plaats), een plaats in Indonesië
Cisayong (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië